TSN Curling Skins Game 2011 – curlingowy turniej rozgrywany według metody Skins Game odbył się w dniach 22–23 stycznia 2011 w Casino Rama w Rama, Ontario.

Do turnieju zaproszono 4 drużyny, w tym jedną kobiecą. W tej edycji wystąpiły drużyny: Cheryl Bernard, srebrnej medalistki Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010, mistrza olimpijskiego z 2010 Kevina Martina, mistrza świata 2010 Kevina Koe i obrońcy tytułu mistrza turnieju Davida Murdocha.

Łączna pula nagród wyniosła 100 000 CAD. Z łączną wygraną 57 tysięcy dolarów w turnieju zwyciężyła drużyna Kevina Martina.

Drużyny

Wyniki

Finał 
23 stycznia 2010; 13:00

Półfinały

Draw to the button 
Przed rozpoczęciem półfinałów rozegrano draw to the button, którego zwycięzca wygrał 1 000 CAD.
 Kevin Koe - 3,1 cm
 David Murdoch - 39,8 cm
 Kevin Martin - 194,3 cm
 Cheryl Bernard - 463,4 cm

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
 TSN Curling Skins Game 2011 

2011 w curlingu
Curling w Kanadzie